Jméno a příjmení Jan Čejka má více nositelů:

 Jan Čejka (1888–1934) – český akademický malíř
 Jan Čejka z Olbramovic (1565/6–1623) – český šlechtic
 Jan Čejka (architekt) (* 1933) – český architekt
 Jan Čejka (plavec) (* 2001) – český plavec